San Andrés del Rabanedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Andrés del Rabanedo (ort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 San Andrés del Rabanedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar